

Astronomia
Guillaume – cratere lunare
11353 Guillaume – asteroide della fascia principale

Onomastica
Guillaume – forma francese del nome proprio di persona italiano Guglielmo

Persone

Alfred Guillaume – arabista e islamista britannico
Charles Edouard Guillaume – fisico svizzero
Ferdinand Guillaume – attore, produttore cinematografico e regista francese naturalizzato italiano
Günter Guillaume – agente segreto tedesco
James Guillaume – scrittore e anarchico svizzero
Maxime Guillaume – inventore francese
Natalino Guillaume – attore e regista italiano
Paul Guillaume (1891-1934) – mercante d'arte parigino
Paul Guillaume – psicologo francese, principale esponente francese della psicologia della Gestalt 
Paul Guillaume (1842-1914) – storico della badia di Cava
Paul Guillaume Farges (1844-1912) – botanico e missionario francese
Paul Guillaume (1885-1968) – abate e storico di Giovanna d'Arco

Storia di famiglia 
Guillaume – famiglia circense italiana di origine francese